Argus a différentes significations.

Figure mythique 
 Argus, forme latinisée du nom grec , qui fait le plus souvent référence à Argos Panoptès, le gardien aux cent yeux.
 l'argus, une figure héraldique imaginaire  représentant une tête humaine (généralement de carnation) couverte d'une multitude d'yeux.

Zoologie 
 Les , des oiseaux ocellés de la famille des Phasianidés.
 Les Argus, des papillons ocellés de la famille des Lycaenidae, ou plus spécifiquement l'espèce Plebejus argus. 
 Argus, un genre de nudibranches.
 Cnemaspis argus, un lézard
 Différents poissons :
 Scatophagus argus, l'Argus vert ;
 Scatophagus tetracanthus, l'Argus Africain ou Argus tigre:

Pseudonyme 
 Alfred Argus (né Beleys) (1893-1955), acteur français ;
 Fin Argus (1998-), acteur et chanteur américain.

Toponymes 
 Le chaînon Argus est une chaîne de montagne située à l'est de la Californie, aux États-Unis.

Magazines et journaux 
 L'Argus est un magazine automobile, éditeur de la cote Argus.
 L'Argus de l'assurance est un périodique sur les assurances.
 L'Argus de la presse une entreprise de service et de conseil en relations médias créée en 1879 (à ses débuts, c'était un journal qui contenait des extraits de presse).
 The Argus, un journal hebdomadaire américain de la ville de Seattle fondé en 1894 et disparu en 1983.
 L'Argus le premier journal de la Manche imprimé par Gilles Joubert (1739-1817).

Musique 

 Argus est le troisième album du groupe de rock britannique Wishbone Ash sortit en 1972.

Marques et titres 
 Argus Motoren est une entreprise allemande disparue connue pour ses moteurs aéronautiques de petite puissance en V inversé. Elle a aussi construit en série le pulsoréacteur de la bombe volante V1.
 Argus (Audit Record Generation and Utilisation System), un logiciel libre de capture de données réseau IP.

DC Comics 
Dans l'Univers de DC Comics, ARGUS est une agence gouvernementale paramilitaire secrète fictive des États-Unis dirigée par Amanda Waller.

Jeu vidéo  
 Argus, une planète dans l'univers de fiction du jeu vidéo Warcraft.
 , un jeu vidéo d'arcade sorti en 1986, licencié par Jaleco.

Autres 
 Argus Rusard, nom du concierge de Poudlard, de la saga Harry Potter.
 Argus, canonnière fluviale française mise en service en 1900 pour assurer la protection des intérêts français en Chine
 HMS Argus, porte-avion britannique.
 Argus, ancien navire de Greenpeace.
 le Canadair CL-28.

Notes et références